Super Columbine Massacre RPG! — ролевая видеоигра, созданная Дэнни Ледонном и выпущенная в апреле 2005 года. Игра воссоздаёт массовое убийство в школе «Колумбайн» 1999 года близ Литтлтона, штат Колорадо. Игроки берут на себя роли Эрика Харриса и Дилана Клиболда и разыгрывают резню с флешбеками, рассказывающими о прошлом опыте Харриса и Клиболда. Игра начинается в день перестрелки и следует за Харрисом и Клиболдом после их самоубийств к вымышленным приключениям.

Ледонн много лет занимался концептуализацией игр, но так и не создал ни одной из них из-за отсутствия у него знаний в области геймдизайна и программирования. На создание видеоигры о событиях в Колумбайне его вдохновил собственный опыт издевательств и то, как стрельба повлияла на его жизнь. Игра представляет собой критику того, как традиционные СМИ превратили съёмки в сенсацию, а также пародирует сами видеоигры. Super Columbine Massacre была создана с помощью программы разработки игр ASCII RPG Maker 2000, и на её завершение ушло около шести месяцев. Первоначально Ледонн опубликовал игру анонимно, опубликовав заявление художника о работе после того, как его личность была раскрыта. Super Columbine Massacre была выпущена бесплатно в интернете и привлекала мало внимания до 2006 года, когда широкое освещение в СМИ привело к сотням тысяч загрузок.

Реакция на игру была негативной; проект подвергался критике. Мультяшная презентация игры и побочный сюжет «В ад» были расценены критиками как затушевывающие послание игры, но она получила незначительное внимание как игра, которая вышла за рамки стереотипных ассоциаций среды как развлечения для детей. Темы и содержание Super Columbine Massacre привели к тому, что он был включен в дискуссии о том, вызывают ли видеоигры насилие; название позже было указано в качестве одного из возможных мотивирующих факторов шутера после стрельбы в колледже Доусон в 2006 году. Игра была описана как художественная задумка, и Ледонн стал представителем видеоигр как вида искусства, выпустив в 2008 году документальный фильм под названием Playing Columbine о своей игре и её влиянии.

Примечания 

Компьютерные ролевые игры
Массовое убийство в школе «Колумбайн»